

Ожидаемые события 
 9 апреля — полное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать на территории России (Камчатский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Якутия).

См. также

Примечания